Grand Prix Nizozemska 1983 (oficiálně XXVII Grote Prijs van Nederland) se jela na okruhu Circuit Zandvoort v Zandvoortu v Nizozemsku dne 28. srpna 1983. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1983
Grand Prix Nizozemska
Sport v Nizozemsku v roce 1983